Атаи:

 Атаи, Мауланэ Шейхзаде — узбекский поэт XV века.
 Атаи — титул (кабанэ) в древней Японии.
  — вождь канаков.